Skylark:
 Skylark — БПЛА, разработанный израильской компанией Silver Arrow, дочерней фирмой компании Elbit Systems.
 Skylark — итальянская пауэр-метал группа, образованная в 1994 году.
 Skylark — канадская поп-группа, наиболее известная своим синглом Wildflower 1973 года.
 Skylark — премия за вклад в фантастическую литературу.
 Skylark — легковой автомобиль фирмы Buick, отделения корпорации General Motors.
 Skylark — песня, написанная Джонни Мерсером и Хоги Кармайклом в 1941 году.

См. также 
 Жаворонок